Campiglio ima više značenja:
 Campiglio, Modena
 Campiglio, Pistoia
 Campiglio, Teramo